Сахаров — російське прізвище (від сахар — «цукор»), яку носили в тому числі такі:
 Сахаров Володимир Вячеславович (нар. 1992) — відомий український громадсько-політичний діяч
 Сахаров Андрій Дмитрович (1921–1989) — російський фізик, видатний правозахисник
 Сахаров Андрій Дмитрович  (1888–?) — український радянський діяч, член Верховного суду УРСР, депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання.
 Сахаров Андрій Миколайович (1930) — радянський і російський історик, член-кореспондент РАН, директор  Інституту російської історії.
 Сахаров Антон Олександрович (1982) — російський футболіст.
 Сахаров Борис Андрійович (1914-1973) — радянський шаховий композитор; майстер спорту СРСР (1968) і міжнародний арбітр (1956) з шахової композиції.
 Сахаров Віктор Вікторович (1848-1906) — російський генерал, військовий міністр.
 Сахаров Володимир Вікторович (1853–1920) — російський генерал.
 Сахаров Володимир Миколайович (1948) — радянський футболіст.
 Сахаров Всеволод Іванович (1946–2009) — російський літературознавець.
 Сахаров Дмитро Антонович (псевдонім Сухарєв; * 1930) — російський вчений-біолог, поет, перекладач, бард.
 Сахаров Євген Ілліч ( 1908) — російський режисер; заслужений діяч мистецтв УРСР.
 Сахаров Євген Михайлович (* 1987) — російський актор.
 Сахаров Дмитро Іванович (1889-1961) — фізик, відомий у Москві викладач фізики, популяризатор фізичних знань.
 Сахаров Іван Геннадійович — (* 1980) білоруський хокеїст
 Сахаров Іван Петрович (1807–1863) — російський етнограф - фольклоріст, археолог та палеограф.
 Сахаров Ігор Костянтинович (1912–1977) — діяч «власовського» руху.
 Сахаров Ігор — радянський актор («Велика космічна подорож»).
 Сахаров Костянтин В'ячеславович (1881–1941) — генерал-лейтенант, діяч білого руху в Сибіру.
 Сахаров Михайло Степанович (1768–1842) — єпископ оренбургський і уфімський Августин.
 Сахаров Микола Іванович (1921–1994) — шаховий бібліограф
 Сахаров Микола Павлович (1893–1951) — генерал-майор, діяч Білого руху в Сибіру.
 Сахаров Павло Іванович (1918–1985) — Герой Радянського Союзу.
 Сахаров Петро Дмитрович (1957) — перекладач, публіцист.
 Сахаров Олександр (Цукерман, 1886–1963) — російський танцюрист.
 Сахаров Олександр Андрійович (1865–1942) — російський есперантист, директор Московського інституту есперанто.
  Сахаров Олександр Сергійович (ігуменКирило; 1957) — ігумен Російської православної церкви.
 Сахаров Олексій Миколайович (1934–1999) — радянський кінорежисер і сценарист.
 Сахаров Семен Семенович — радянський диригент, музикант, музичний педагог.
 Сахаров Юрій Миколайович (1922–1981) — український шахіст.

Сахарова
 Сахарова Людмила Павлівна (нар. 1926) — радянська балерина, педагог. Народна артистка СРСР (1986).

Російські прізвища